Lei, gli amici e tutto il resto () — четвёртый студийный альбом итальянского певца и автора песен Нека, выпущенный 21 февраля 1997 года.

Список композиций

Чарты и сертификации

Чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы Нека
Альбомы Италии